Филолай — древнегреческий философ-пифагореец, математик, современник Сократа и Демокрита. 
 Филолай — большой древний ударный кратер в северной приполярной области видимой стороны Луны.